Merck KGaA - ou EMD (nos Estados Unidos e Canadá), empresa química e farmacêutica alemã.
 Merck Sharp and Dohme (MSD) - antiga "Merck & Co.", empresa farmacêutica estadunidense, subsidiária da empresa alemã até a primeira guerra mundial, quando foi confiscada e tornada independente.

Desambiguação